Eugenio Gestri – ciclista su strada italiano
 Lamberto Nazzareno Gestri – politico italiano
 Lorenzo Gestri – accademico, politico e storico italiano
 Mario Gestri – ciclista su strada italiano